Miejscowości w USA:
 Green Meadow – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
Gminy w USA:
 Green Meadow (ang. Green Meadow Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman